Antoni Rozwadowski (ok. 1697, zm. 1776) – polski szlachcic, kasztelan halicki w latach 1746–1771, chorąży halicki w latach 1744–1746, stolnik halicki w latach 1735–1744, starosta karaczkowski ok. 1724 roku
 Antoni Rozwadowski (1786–1871) – polski duchowny, minister Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
 Antoni Rozwadowski (ur. 1794 lub 1795, zm. 1855) – polski oficer